Lara steht für:
 Lara (Vorname), weiblicher Vorname
 Lara (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Haus Lara, Familie Kastiliens im Mittelalter
 Lara-Award, Auszeichnung für Computer- und Videospiele
 Lara (2019), Spielfilm von Jan-Ole Gerster
 Lara Croft, fiktive weibliche Videospielfigur

Lara ist der Name folgender Orte:
 Lara (Bundesstaat), Bundesstaat Venezuelas
 Lara (Monção), Gemeinde in Portugal
 Alfoz de Lara, Gemeindeverband, Machtzentrum des Hauses Lara
 Lara, einen Stadtteil von Antalya (Türkei)

LARA ist Abkürzung:
 Licensed Agencies for Relief in Asia, Zugelassene Agenturen für Hilfslieferungen nach Asien, US-Organisation